Il Molino ima više značenja:
 Il Molino, Bologna
 Il Molino, Terni